Козані — ном в Греції, розташований в периферії Західна Македонія;
 Козані — місто на півночі Греції, адміністративний центр нома Козані.
 Козані — футбольний клуб міста Козані.